Айткулов (Айткулова) — тюркская фамилия. Известные носители:
 Айткулов, Аланбай (1884—1957) — старший чабан, Герой Социалистического Труда.
 Айткулов, Ильшат Нургалиевич (род. 1969) — советский и российский футболист, тренер.
 Айткулов, Мустафа Айткулович (1902—1965) — бригадир навалоотбойщиков, Герой Социалистического Труда.
 Айткулов, Салим Нигматович (1913—1975) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Айткулова, Айнек (1919—2001) — Герой Социалистического Труда.